La dodicesima edizione della Coppa delle Fiere si disputò nella stagione 1969-70. La competizione fu vinta dall'Arsenal, che sconfisse in finale l'. Si trattò del primo trofeo europeo vinto dalla squadra inglese.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
Edizioni della Coppa delle Fiere